Die 1. Bundesliga Snooker 2004/05 war die siebte Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Snooker. Sie begann am 9. Oktober 2004 und endete am 8. Mai 2005.

Der PSC Kaufbeuren wurde am letzten Spieltag durch einen Auswärtssieg gegen die Barmer Billardfreunde nach 2001 und 2002 zum dritten Mal Deutscher Meister. Er blieb damit bis zum vierten Titelgewinn der Barmer Billardfreunde in der Saison 2009/10 Rekordmeister. Titelverteidiger war der BSC Füssen, der seine Mannschaft zu dieser Saison jedoch in die Bayernliga zurückgezogen hatte.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 1. Bundesliga Snooker 2004/05 bei billardligen.de

Einzelnachweise 

2004
Snookerveranstaltung 2004
Snookerveranstaltung 2005